Der Bajazzo bezeichnet:

 Der Bajazzo (Thomas Mann), Novelle von Thomas Mann
 Pagliacci (Der Bajazzo), Oper von Ruggero Leoncavallo
 Der Bajazzo (Film), Spielfilm von Karl Grune